Jarosław Janowski (1943–2016) – polski konstruktor lotniczy
 Jarosław Janowski (ur. 1967) – polski wioślarz